Kaneko - uma empresa de jogos de videogame

Pessoas
Fumiko Kaneko
Ken Kaneco
Yasuji Kaneko

Outros
4717 Kaneko

Desambiguação